Guizhou Hengfeng Zhicheng Football Club é um clube profissional de futebol com sede em Guiyang, na província de Guizhou. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Ligações externas 
 
 

Clubes de futebol da China
Clubes de futebol fundados em 2005